XVII secolo
 Fiat Seicento
 600 (numero)

Pagine correlate 
 600 (disambigua)

Altri progetti